Eskola är ett finskt släkt- och ortnamn och kan syfta på:

Geografi
Eskola, Kannus – en by i Kannus

Personer med efternamnet Eskola
Antti Eskola (född 1934), sociolog och professor i socialpsykologi
Jalmari Eskola (1886–1958), friidrottare
Kusti Eskola (1911–2003), politiker och minister i bland annat regeringen Kekkonen IV
Pentti Eskola (1883–1964), geolog och kemist